Kovačevac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Busovača
 Kovačevac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Jezero

 Kovačevac – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Mladenovac
 Kovačevac – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Kovačevac – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina

 Kovačevac – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Rovišće
 Kovačevac – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w mieście Nova Gradiška
 Kovačevac – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Lipik
 Banski Kovačevac – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Lasinja